De Rally van Catalonië 2003, formeel 39º Rallye Catalunya - Costa Brava, was de 39e editie van de Rally van Catalonië en de dertiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2003. Het was de 374e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Lloret de Mar.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

C
Rally van Catalonië